Grisselborg kan syfta på följande platser:

Finland 

 Grisselborg, Korpo, Åboland, 
 Grisselborg, Nagu, Åboland,

Se även
Grisselborgen

Robotskapade Finlandförgreningar